Jacobo Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo (Madrid, 15 de julio de 1954), conocido coloquialmente como Jacobo Siruela, es un aristócrata español,  conde de Siruela, editor, escritor, diseñador gráfico, agricultor y ganadero.

Biografía

Nacimiento y familia 

Jacobo nació el 15 de julio de 1954, en Madrid, España, en el seno de la Casa de Alba, una de las familias más importantes y tradicionales de la aristocracia española. Fue el tercer hijo de la  duquesa de Alba de Tormes  Cayetana Fitz-James Stuart y de Luis Martínez de Irujo y Artázcoz, un hijo de los duques de Sotomayor y marqueses de Casa Irujo.

Al igual que lo hizo su hermano mayor, Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo,  duque de Alba de Tormes y actual jefe de la Casa de Alba, invirtió el orden de sus apellidos, por lo que se apellida Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo en lugar de Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart. 

El 1 de noviembre de 1980 contrajo matrimonio con María Eugenia Fernández de Castro y Fernández-Shaw en el palacio de Liria, con quien mantuvo ese vínculo hasta 1998. De este enlace tuvo dos hijos: Jacobo y Brianda.

Desde 2004 su actual esposa es Inka Martí Kiemann, compartiendo estancia a caballo entre el Mas Pou, en Vilahur, Gerona, y Larrodrigo, en Salamanca, en donde por herencia materna adquirió una finca reconvertida en un proyecto («proyecto Airhon») que auna la investigación de biodiversidad a la agricultura y ganadería ecológica.

Trayectoria como editor 

Tras cursar estudios de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Madrid, inició su actividad como editor en 1980 con la publicación de un libro de bibliofilia de un autor anónimo francés del siglo XIII, La muerte del rey Arturo, ganando el primer premio concedido por el Ministerio de Cultura al libro mejor editado del año.

En 1982, fundó a los 26 años Ediciones Siruela. Su primer libro, Sir Gawain y el Caballero Verde, inauguró una colección en la que se publicaron por primera vez en España todas las novelas más importantes del ciclo artúrico. En 1983 editó la "Biblioteca de Babel", dirigida y prologada por Jorge Luis Borges y publicada en Italia por Franco Maria Ricci, para en 1987, editar su propia colección de literatura fantástica, "El Ojo sin Párpado".

En diciembre de 1985, apareció el primer número de "El Paseante", revista interdisciplinar de cultura que, bajo la óptica amplia y libre del voyeur urbano, ofreció una amplia muestra de las ideas culturales y estéticas más importantes de los años 80. Su último número se publicó en 1998.

En 1989 lanzó una colección literaria contemporánea, "Libros del Tiempo", que se inauguró con el célebre ensayo de Italo Calvino, Seis propuestas para el próximo milenio. Robert Walser, Amos Oz, George Steiner, Álvaro Mutis, António Lobo Antunes, María Zambrano, Peter Sloterdijk, Jun'ichirō Tanizaki, James Hillman, Clarice Lispector, Cees Nooteboom, Edmond Jabès, Antonio Gamoneda, Juan Eduardo Cirlot, Henry Corbin, Walter F. Otto, Károly Kerényi, Raimon Panikkar, Gershom Scholem, Leonora Carrington, Luis Cernuda, Felisberto Hernández, Carmen Martín Gaite, Jostein Gaarder y Hans Magnus Enzensberger son algunos de los escritores, filósofos y poetas que forman parte de su catálogo.

Otras colecciones diseñadas y editadas por Jacobo Siruela son: "El Árbol del Paraíso", "La Biblioteca Azul", "Biblioteca Medieval", "La Biblioteca Sumergida", "Biblioteca de Ensayo" (Serie mayor y Serie menor), "Biblioteca Italo Calvino" y "Biblioteca Lobo Antunes", y la colección de literatura infantil "Las Tres Edades" dirigida por Michi Strausfeld, con éxitos como El mundo de Sofía y Caperucita en Manhattan.

También publicó algunos libros que significaron un gran reto editorial, como fue la edición del mayor tratado arquitectónico español: El Templo de Salomón del jesuita cordobés Juan Bautista Villalpando (1552-1608).

En 2000 vendió la totalidad de su compañía a Germán Sánchez Ruipérez, aunque siguió ejerciendo como director editorial de Ediciones Siruela.

En 2003 ganó el Premio Nacional a la Mejor labor editorial concedido por el Ministerio de Cultura y en 2004 el premio Daniel Gil de Diseño Editorial.

En 2005 dejó Siruela para fundar junto a su mujer, la periodista Inka Martí, Ediciones Atalanta, con sede en Vilahur (Gerona). La editorial desarrolla su catálogo en cuatro colecciones: "Ars brevis", con autores que van desde clásicos como Vivant Denon, Apuleyo, Vernon Lee, H. G. Wells, D. H. Lawrence, Iván Turgénev, Thomas de Quincey, Oscar Wilde, Heinrich von Kleist, Alejo Carpentier y Ednodio Quintero, a descubrimientos como Nicolás Gómez Dávila, Naiyer Masud, Robert Aickman, Liudmila Petrushévskaia o Yasutaka Tsutsui. Se incluyen a su vez diversas antologías dedicadas a temáticas diversas: vampiros, el relato fantástico, sobre el espejo, el decadentismo y los sueños; "Memoria mundi", recoge en castellano obras tan destacadas como La historia de Genji de Murasaki Shikibu, el Jin Ping Mei, el Rāmāiana, la Bhagavad-gītā, las Upanishad, la primera traducción del chino del Yijing, la primera versión completa en castellano de Historia de mi vida de Giacomo Casanova, la obra completa de Arthur Rimbaud, Las mil y una noches, la Historia de la decadencia y caída del Imperio romano de Edward Gibbon o la Obra completa de Joseph Campbell. Formando parte autores como Peter Kingsley, Richard Tarnas, Sonu Shamdasani, Jeffrey J. Kripal, José Joaquín Parra Bañón, Bernardo Kastrup o Algis Uždavinys; "Imaginatio vera", con autores como Patrick Harpur, René Daumal, James Hillman, Michael Maier, Max Ernst, Joscelyn Godwin, Károly Kerényi,  Alain Daniélou, William Blake, Remedios Varo, Joseph Campbell, André Breton, Gary Lachman, Jeffrey Raff o William K. Mahony; y "Liber naturae", incluyendo a Johann Wolfgang von Goethe, Henri Bortoft, Alfred North Whitehead, Jeremy Naydler, Arthur Firstenberg, Stephan Harding, Changlin Zhang o Christian de Quincey.

El 27 de noviembre de 2014 fue premiado en Madrid como Personaje del Año por Fuera de Serie, el suplemento de Expansión.

El 30 de abril de 2018 fue galardonado en México con la Medalla al Mérito por la Universidad Veracruzana.

Obras 
En 2010, coincidiendo con el quinto aniversario de Ediciones Atalanta, Jacobo inició su debut literario con la obra El mundo bajo los párpados, elegida en 2010 en segundo lugar en el apartado de ensayo entre los mejores diez títulos del año según el suplemento Babelia de El País, entre los diez mejores libros de la revista Qué Leer y en séptimo lugar en la lista de los destacados del periódico Reforma de México.

Resaltan así mismo, también en su nueva andadura en Atalanta, y en conexión con la edición de sus dos celebradas colecciones de literatura fantástica en Ediciones Siruela (la Biblioteca de Babel y el El Ojo sin Párpado), la edición de dos antologías: una de cuentos sobre vampiros (2010) así como una Antología universal del relato fantástico (2013).

Es autor a su vez de "Historia mínima de la Casa de Alba", publicada en el volumen sobre El palacio de Liria (2012), junto a los textos de otros autores.

En otoño de 2015, y esta vez coincidiendo de nuevo con el décimo aniversario de Atalanta, publicó su segundo ensayo titulado Libros, secretos.

En noviembre de 2017 editó junto a Jaime Rosal una nueva antología, en esta ocasión dedicada al decadentismo.

Premios 
 Primer premio concedido por el Ministerio de Cultura al libro mejor editado del año por La muerte del rey Arturo en 1981.
 Premio Nacional a la Mejor labor editorial concedido por el Ministerio de Cultura en 2003 a Ediciones Siruela.
 Premio Daniel Gil de Diseño Editorial en 2004.
 El 27 de noviembre de 2014 fue premiado en Madrid como Personaje del Año por Fuera de Serie, el suplemento de Expansión.
 El 30 de abril de 2018 fue galardonado en México con la Medalla al Mérito por la Universidad Veracruzana.

Ancestros

Referencias

Bibliografía como autor y editor

Enlaces externos 
 Ediciones Atalanta

Nobles de España del siglo XXI
Condes de España
Editores de España del siglo XX
Editores de España del siglo XXI
Escritores de España del siglo XXI
Escritores en español del siglo XX
Escritores en español del siglo XXI
Diseñadores gráficos de España
Antologistas
Nacidos en Madrid